Jiaoqu är ett stadsdistrikt i Tongling i Anhui-provinsen i östra Kina.

WP:Projekt Kina